Młyński Staw (Variante von ) heißen folgende Gewässer:
 Młyński Staw (Janowo), See im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: (Johannisthaler) Mühlenteich, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Młyński Staw (Młyńsko), Teich im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Mühlenteich (am Waldpuschfluss), Kreis Ortelsburg, Ostpreußen